Па́вел Горбуно́в:
 Горбунов, Павел Дмитриевич (1924—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Горбунов, Павел Иванович
 Горбунов, Павел Петрович (1885—1937) — советский партийный и государственный деятель, Управляющий делами ЦК РКП(б).